

Geografia
Senna – fiume francese
Senna – fiume Canadese del Manitoba
Senna – fiume Canadese dell'Ontario
Senna – vecchio dipartimento francese
Senna e Marna – dipartimento francese
Senna Marittima – dipartimento francese
Senna Comasco – comune italiano in provincia di Como
Senna Lodigiana – comune italiano in provincia di Lodi

Persone 

Ayrton Senna – pilota automobilistico brasiliano di Formula 1
Bruno Senna – pilota automobilistico brasiliano di Formula 1 e nipote di Ayrton
Marcos Senna – calciatore spagnolo
Senna Guemmour  – cantante tedesca (Monrose)

Altro 
Senna – principio attivo
Senna – genere di piante appartenente alla famiglia delle Fabaceae
Senna – personaggio del film Bleach: Memories of Nobody
Senna – film documentario del 2010 sulla figura di Ayrton Senna
Senna – personaggio della serie di romanzi e film Twilight, creata da Stephenie Meyer